

Patronyme simple 
Bourguet est un patronyme porté par :
 André Bourguet (1876-1936), homme politique français ;
 Christian Bourguet (né en 1934), avocat français, militant associatif ;
 Émile Bourguet (1868-1939), professeur d'université et helléniste français ;
 Frédéric Bourguet (1889-1978), industriel, homme politique et résistant français ;
 Louis Bourguet (1678-1742), géologue, naturaliste, mathématicien, philosophe et archéologue neuchâtelois.
Pierre Bourguet (1902-1984), pasteur protestant français.

Patronyme avec particule 
Du Bourguet est un patronyme porté par :
 Famille d'Estienne du Bourguet :
 Jean-Baptiste d'Estienne du Bourguet (1760-1821), militaire et un mathématicien français,
 Jean-Baptiste-Guillaume d’Estienne du Bourguet (1758-1831), homme politique français,
 Louis-Jules d'Estienne du Bourguet (1771-1834), homme politique français ;
 Pierre du Bourguet (1910-1988), jésuite français, archéologue, égyptologue et historien de l'art ;
 Pierre-Nicolas-Joseph de Bourguet de Travanet (1753-1812), militaire et homme politique français.

Voir aussi 
 Le Bourguet, commune française située dans le département du Var.